Anton Freissler – imprenditore austriaco
 Fritz Freisler – regista e sceneggiatore austriaco
 Manfred Freisler – giocatore di pallamano tedesco
 Oswald Freisler – avvocato tedesco
 Roland Freisler – giurista tedesco